

Форт-Лі — місто, штат Нью-Джерсі
 Форт-Лі — переписна місцевість